Atsushi es un nombre japonés masculino.

 , actor de voz japonés
 , luchador profesional japonés
 , futbolista japonés
 Atsushi Ito, futbolista japonés
 Atsushi Katagiri, futbolista japonés
  , futbolista japonés
 , actor de voz japonés
 Atsushi Matsuo, futbolista japonés
 Atsushi Matsuura, futbolista japonés
 Atsushi Mekaru, jugador de balonmano
 Atsushi Mio, futbolista japonés
 , actor de voz japonés
 Atsushi Nagai, futbolista japonés
 , escritor de manga
 , músico japonés 
 Atsushi Shirai, futbolista japonés
 , bailarín de Butō japonés 
 , actor de voz japonés
 , comediante y presentador de televisión japonés 
 Atsushi Terui, futbolista japonés
 , futbolista japonés
 , futbolista japonés
 Atsushi Yoshimoto, futbolista japonés

Personajes de ficción 

 , un personaje del anime y manga Lovely Complex
 , un personaje del anime y manga Bungō Stray Dogs

 
Nombres japoneses
Nombres masculinos